Alex Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Alex Rodríguez (Filmeditor) (* 1971), mexikanisch-französischer Filmeditor 
 Alex Rodríguez (Baseballspieler) (* 1975), US-amerikanischer Baseballspieler
 Alex Rodríguez (Fußballspieler) (* 1980), andorranischer Fußballspieler
 Álex Rodríguez (Fußballspieler, 1990) (* 1990), panamaischer Fußballtorhüter